Rinconada puede referirse a:

Departamento Rinconada, un departamento en la provincia de Jujuy.
 Rinconada, localidad de la provincia de Jujuy, Argentina.
 Rinconada, una comuna de región de Valparaíso, Chile, famosa por las procesiones católicas al Santuario de Santa Teresa de los Andes.
 Distrito de Rinconada Llicuar, un distrito de la Provincia de Sechura, Departamento de Piura, Región Piura, Perú.
 Rinconada del Pocito fue escenario de dos batallas entre unitarios y federales en La Rinconada del Departamento de Pocito en la Provincia de San Juan.
CB Rinconada, un club de bádminton de la ciudad de La Rinconada, Sevilla, Andalucía, España.
Rinconada Country Club, un club de Lima, Perú.
La Rinconada de Tajo, localidad de la provincia española de Toledo.

Otros
La Rinconada